Ортоцерасы, или ортоцераты (, от  — прямой и κέρας — рог), — род вымерших головоногих моллюсков. Могут встречаться также под названиями Orthoceratites, Orthocera, Orthocerus или Orthoceros.

Описание 
Ортоцерасов относят к отряду Orthoceratida. Они имели длинные раковины и были гораздо меньше своих родственников ортоконов (длина обычного ортоцераса около 2 метров). Ортоцерасы обитали в ордовикский период и вымерли в конце триасового периода.

Подобно наутилусам и аммонитам ортоцераты обладали большой, хорошо развитой раковиной, но в отличие от них, у ортоцерат раковина была не спиралеобразной, а конусообразной. Рядом вогнутых или искривлённых перегородок раковина разделялась на отдельные камеры, заполненные воздухом или другими газами и связанные между собой сифоном, через который проходил тяж; посредством тяжа животное прикреплялось к раковине. Последняя камера была самой обширной, там находился сам моллюск. При опасности ортоцерат мог прятать в ней голову и щупальца.

На голове ортоцерата имелись большие глаза и множество щупалец. Как и у современных наутилусов, у ортоцерат на щупальцах отсутствовали присоски. Щупальцами они захватывали свою добычу (различных некрупных животных) и подтягивали её ко рту, где располагался крепкий клюв.

Массивная прямая раковина, по-видимому, создавала ортоцератам определённые трудности при плавании и особенно при маневрировании. В силу этого они в основном обитали вблизи морского дна, медленно перемещаясь в поисках добычи.

Таксономия 
Первоначально всех наутилоидей с прямой раковиной относили к группе ортокон. Но позже исследования их внутренних структур показали, что моллюски принадлежат к различным группам.

В «Трактате о палеонтологии беспозвоночных» имя ортоцерасы теперь используется только для обозначения видов Orthoceras regulare с верхнего ордовика в Эстонии, Литве, Швеции, а также в России, на Украине и в Белоруссии.

Распространение 
Появившись в период отложения самых древних пластов палеозойской группы, ортоцерасы достигли наибольшего развития в силурийский период. Затем число видов и неделимых быстро уменьшается, и в триасовый период они заканчивают своё существование, сменяясь в отложениях мезозойской эры родственной им группой аммонитов.

В сером нижнесилурийском известняке, выступающем в окрестностях Санкт-Петербурга, во многих пунктах Царскосельской возвышенности, ортоцераты настолько многочисленны, что известняк получил от них название ортоцератитового или вагинатового (от преобладающего вида Orthoceras vaginatum s. duplex).

См. также 
 Ортокон
 Белемниты

Примечания

Ссылки 
 

Вымершие головоногие
Фауна ордовикского периода
Фауна силурийского периода
Фауна девонского периода
Моллюски каменноугольного периода
Фауна пермского периода
Фауна триасового периода